Filadelfia (dal greco antico Φιλαδέλφος, Philadelphos, ovvero "colui che ama il fratello"), è un toponimo diffuso in tutto il mondo:

Geografia

Città antiche
Filadelfia – antica città dell'Egitto
Filadelfia – antico nome della città di Amman, in Giordania
Filadelfia – antico nome della città di Alaşehir in Turchia

Città moderne
Bolivia
Filadelfia – comune del dipartimento di Pando
Brasile
Filadélfia – comune dello Stato brasiliano di Bahia
Filadélfia – comune dello Stato brasiliano del Tocantins
Colombia
Filadelfia – comune del dipartimento di Caldas
Costa Rica
Filadelfia – distretto della Costa Rica capoluogo del cantone di Carrillo
Italia
Filadelfia – comune della provincia di Vibo Valentia
Filadelfia – quartiere della circoscrizione 8 di Torino
Paraguay
Filadelfia – capoluogo del dipartimento di Boquerón
Stati Uniti d'America
Filadelfia – città della Pennsylvania
Philadelphia – città del Mississippi
Philadelphia – comune dello Stato di New York
Philadelphia – villaggio dello Stato di New York

Sport
Stadio Filadelfia – storico campo di gioco del Grande Torino
Filadelfia – impianto adibito a stadio per la Primavera e a campo d'allenamento per la prima squadra del Torino Football Club

Pagine correlate 
Philadelphia

Altri progetti